Volcán, en geología, puede hacer referencia a:

 El volcán, estructura geológica por la que emergen lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior del planeta.
 El volcán de lodo, forma menor del relieve formada por un cráter y un cono volcánico de poca altura.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Volcán, localidad de la provincia de Jujuy (Argentina).
 El Volcán, localidad de la provincia de San Luis (Argentina).
 La laguna Volcán, cuerpo de agua dulce en Bolivia.
 El río Volcán, cauce fluvial en Bolivia.
 El Volcán, localidad de Chile.
 Volcán, distrito del cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas de Costa Rica.
 Volcán, localidad de la provincia de Chiriquí (Panamá).

Además, puede hacer referencia a:
 Volcán, álbum de estudio del cantante mexicano José José.
 Volcán o Volcano; episodio de la serie animada South Park.
 Volcan, empresa minera de Ticlio (Perú).

Enlaces externos